

Patronyme 

 Vava Dudu, styliste française.

Pseudonyme 

 Dudu (1980-), Eduardo Francisco de Silva Neto, footballeur brésilien ;
 Dudu (1990-), Luiz Eduardo dos Santos Gonzaga, footballeur brésilien ;
 Dudu (1992-), Eduardo Pereira Rodrigues, footballeur brésilien ;
 Dudu (1993-), Carlos Eduardo Bendini Giusti,  footballeur brésilien ;
 Dudu, personnage de Ainsi parlait Zarathoustra.

Autres 
Dudu peut aussi désigner :
 Dudu, un ancien roi d'Akkad ;
 Dudu, un album de Tarkan sorti en 2003 ;
 Dudu, un champ chromatique chez le peuple Yoruba ;
 (564) Dudu, un astéroïde de la ceinture principale.